Il doppio del torneo di tennis International Women's Open 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Anne Smith che hanno battuto in finale Pam Shriver e Betty Stöve 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (Campionesse)
 Pam Shriver /  Betty Stöve (finale)
 Ilana Kloss /  Martina Navrátilová (quarti di finale)

 Greer Stevens /  Virginia Wade (secondo turno)
 Dianne Balestrat /  Terry Holladay (primo turno)
 Candy Reynolds /  Paula Smith (semifinali)
 Hana Mandlíková /  Renáta Tomanová (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1980